Час — загальне поняття. Призначення використання слова час залежить від контексту.

Наука 
 Час (філософія) у філософії.
 Час історичний
 Час (граматика), як граматична категорія.
Астрономічний час — час за астрономічними шкалами часу, який визначається обертанням Землі навколо своєї осі або навколо Сонця.
Зоряний час: а) (астрономія) — тривалість, яка визначається періодом обертання Землі навколо своєї осі відносно зірок; б) (у переносному розумінні) — момент здійснення усіх мрій та бажань. 
 Сонячний час

Загальні, культурно-гуманітарні значення 
Декретний час
Воєнний час
Мирний час
Літній час
Час життя
Час релаксації
Додатковий час
Інтернет-час

Інші уживані значення і похідні власні назви 
Час (видавництво)
 Періодичні видання із назвою «Час»
Час (газета)
Час (програма)
Час (телепрограма на 5 каналі) — підсумкова інформаційно-аналітична програма на 5 каналі
Час (фільм, 2011) — американський фільм 2011 року

Джерела

Див. також 
 Четвертий вимір — загально уживана назва і розмірність щодо умовної розмірності фізичного простору.
 Темпоральність